

Antropologia
Baza o Cunama – popolo africano

Geografia

Baza – fiume della Russia europea

Baza – città dell'Andalusia
Baza – fiume

Persone
Baza – vescovo di Aelia Capitolina altrimenti noto come Zamudas

Zoologia
Baza del Madagascar – rapace endemico del Madagascar